

Zusammensetzung 
Nach der Reichstagswahl vom 14. September 1930 setzte sich der Reichstag wie folgt zusammen:

Präsidium 
 Präsident des Reichstages: Paul Löbe (SPD)
 Erster Stellvertreter: Franz Stöhr (NSDAP) bis 10. Februar 1931, Siegfried von Kardorff (DVP) ab 12. Februar 1931
 Zweiter Stellvertreter: Thomas Eßer (Zentrum)
 Dritter Stellvertreter: Walther Graef (DNVP)
Der Präsident und seine drei Stellvertreter wurden in der 2. Sitzung am 15. Oktober 1930 gewählt. Bis dahin hatte Alterspräsident Carl Herold (Zentrum) die Sitzungsleitung inne. Nachdem die NSDAP-Fraktion in der 22. Sitzung am 10. Februar 1931 ihre Mitarbeit an der parlamentarischen Arbeit des Reichstages vorübergehend aufkündigte und Vizepräsident Franz Stöhr mit Schreiben an den Reichstagspräsidenten die Niederlegung seines Amtes erklärt hatte, wurde in der 24. Sitzung am 12. Februar 1931 der DVP-Abgeordnete Siegfried von Kardorff, der das Amt bereits von 1928 bis 1930 bekleidete, zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Mitglieder

Einzelnachweise 

5